Le sigle COSI, ou l'acronyme Cosi, peut signifier :
 Comité de secours internationaux, une ONG  ;
 Comité ouvrier de secours immédiat, une organisation « sociale » sous la collaboration ;
 Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure, un comité permanent de l'Union européenne.

Homonymie d'acronyme